Холсвил има више значења:
 Холсвил (Тексас)
 Холсвил (Мисури)